

События 

 Юрий Долгорукий создал Московский Кремль, окружив стеной, рвом и земляным валом княжескую усадьбу, церковь, дом служилых и воинских людей. Таким образом, началось строительство первых укреплений на территории Московского Кремля.
 Ссора папы Адриана с Фридрихом. Папа в письме называет императора подчинённым папе.
 Фридрих Барбаросса возвращает Генриху Льву герцогство Бавария.
 Война Генриха Льва с архиепископом Бременским Гартвигом. Генрих Лев захватывает Бремен.
 Маркграфство Австрия становится герцогством.
 Разведясь с первой супругой, Фридрих женится на Беатрисе наследнице Верхне-Бургундского графства.
 Сентябрь. Регенсбургский сейм. Фридрих примирил Генриха Льва с Генрихом II Язомирготтом, возвратив первому Баварию, взамен обратив маркграфство второго (Австрию) в герцогство.
 17 сентября — Фридрихом I Рыжебородым, императором Священной Римской империи, издан Privilegium Minus — патент об особых правах Австрии и её правящей династии, который заложил основы независимости Австрийского государства.
 Генрих II Плантагенет встречается с Людовиком VII на границе Нормандии и домена Капетингов и приносит последнему оммаж за все свои «французские» земли, включая Анжу, Мэн и Аквитанию.
 Апрель. Византийские войска приступают к осаде Бриндизи. Вскоре город сдаётся, хотя в кремле заперся норманнский гарнизон.
 Сражение у Бриндизи. Вильгельм I наносит грекам жестокое поражение, взяв в плен обоих вождей Иоанна Дуку и Алексея Вриенния-Комнина.
 Заключение мира между Вильгельмом и папой Адрианом.
 Возникают ордена кармелитов и августинских отшельников.
 Двумя братьями рыцарями де Барриентос основано братство рыцарей Святого Хулиана де Перейро.
 Мануил I Комнин вместе с принцами своего дома участвует в турнире в Антиохии.
 Монастырский дом иоаннитов появляется в Майльберге (Австрия).
 Поражение франков под Алеппо. Ополчение Алеппо отбило набег христианского отряда на городской пригород.
 27 сентября (9-го дня месяца шаабана, в канун четверга); во втором часу. Сильное землетрясение в Сирии.
 10 октября (накануне среды, на 22-й день месяца шаабана). Новое сильное землетрясение в Сирии. Из Алеппо и Хамы сообщается о многочисленных разрушениях; был также разрушен один из бастионов Афамии. Сильно пострадал Шейзар.

 В месяце шаввал (начался 17 ноября). Заключение мирного договора между Нур аль-Дином и королём франков на полный год, начиная с месяца шаабана (начался 19 сентября), при условии, что выплачиваемый Дамаском выкуп должен составить восемь тысяч динар Тира.
 25 декабря — Король Сверкер Старший убит по дороге в церковь. Королём Швеции стал Эрик IX Святой.
 Сфакс восстаёт против нормандских оккупантов.
 1156/7-1192 — Султан Рума Кылыч-Арслан II.
 1156—1184 — Царь Грузии Георгий III.
 1156, апрель — 1159, апрель — Годы Хогэн. (Япония)
 1156 Смута годов Хогэн (яп. 保元の乱 Хо: гэн но ран?) — гражданская война в 1156 году в Японии эры Хогэн в период Хэйан.
 1156—1158 — 77-й император Японии Го-Сиракава (1127—1192).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1156 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1156 году
 Ала ад-Дин Атсыз (р. 1097 или 1105) — хорезмшах с 1128 по 1156 годы, сын Кутб ад-Дина Мухаммеда I, внук Ануш-Тегина.
 Нифонт (епископ Новгородский)
 17 октября — Андре де Монбар, магистр ордена Храма.
 Вильям, первый сын Генриха II Английского и Алиеноры Аквитанской.
 Судила Иванкович

См. также

Примечания